P103 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 103, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament